Jomo bezeichnet:

 Jomo (Vorname), ein afrikanischer männlicher Vorname
 Jōmō, eine der historischen Provinzen Japans, siehe Provinz Kōzuke
 Jomo (Mondkrater), Furchenstruktur am Südende von Rima Hadley
 JoMo, Künstlername von Jean-Marc Leclercq
 JOMO (Rapper) (= Joy of Missing Out), Rapper aus Hamburg

JOMO steht als Abkürzung für:
 Joy of Missing Out

Abkürzung